Telmasaurus is een geslacht van uitgestorven varanoïde hagedissen uit het Laat-Krijt van Mongolië. Er zijn fossielen gevonden van de Djadokha- en Barun Goyot-formaties die dateren tussen het Vroeg- en Midden-Campanien van ongeveer 80 tot 75 miljoen jaar geleden. De typesoort Telmasaurus grangeri werd in 1943 benoemd.

Beschrijving 
Telmasaurus grangeri werd in 1943 benoemd en is nu bekend van verschillende fossielen. Er zijn slechts twee schedels bekend en het snuitgebied ontbreekt bij beide. Op basis van de grootte van deze schedels was Telmasaurus groter dan andere varanoïde hagedissen uit het Krijt, en benaderde hij de grootte van moderne varanen. Zijn schedel is platter dan de meeste andere varanoïden. De fusie van twee botten in de schedel, frontalen genaamd, verbindt Telmasaurus met andere vroege varanoïden zoals Paravaranus. Het traanbeen van Telmasaurus heeft een enkel gat erin, net als dat van andere vroege varanoïden. De wervels van Telmasaurus zijn ook bekend, en de manier waarop ze aan elkaar hechten is heel anders dan die van moderne varanen. Een kleine kam die tussen de oogkassen loopt is een onderscheidend kenmerk van het geslacht.

Classificatie 
Telmasaurus werd voor het eerst ingedeeld in de familie Varanidae, waardoor het een naaste verwant is van levende varanen. In een fylogenetische analyse uit 1998 werd Telmasaurus in een meer basale positie binnen Varanoidea geplaatst. Onder deze plaatsing was het een tussenvorm tussen helodermatiden en de groep met varanen en slangen. Hieronder is een cladogram van de analyse uit 1998:

In een analyse uit 2008 bleef de basale positionering van Telmasaurus goed ondersteund, maar deze werd gegroepeerd met de varanoïde Saniwides. Saniwides was ooit geclassificeerd in Varanidae als een naaste verwant van levende varanen. Andere Krijt-varaniden zoals Cherminotus en Aiolosaurus lijken qua uiterlijk op Telmasaurus, maar Telmasaurus is een basaler lid van Varanoidea. Hieronder is een cladogram uit de analyse van 2008:

Uitgestorven reptielen